Primera División 1958 (Argentinië)
 Primera División 1958 (Chili)
 Primera División 1958 (Venezuela)